5 může být:

 5 – rok
 5 (číslo) – číslo
 5 (album, JJ Cale) – album hudebníka JJ Calea (1979)
 5 (album, Lenny Kravitz) – album hudebníka Lennyho Kravitze (1998)
 5 (album, Škwor) – album skupiny Škwor (2008)
 5 (linka) – více dopravních linek